Halloween – ricorrenza festeggiata il 31 ottobre

Cinema 
 Halloween – franchise nato da una saga cinematografica composta da:
Halloween - La notte delle streghe (Halloween) (1978), di John Carpenter
Halloween II - Il signore della morte (Halloween II) (1981), di Rick Rosenthal
Halloween III - Il signore della notte (Halloween III: Season of The Witch) (1982), di Tommy Lee Wallace
Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers (Halloween 4: The Return of Michael Myers) (1988), di Dwight H. Little
Halloween 5 - La vendetta di Michael Myers (Halloween 5: The Revenge of Michael Myers) (1989), di Dominique Othenin-Girard
Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers (Halloween: The Curse of Michael Myers) (1995), di Joe Chappelle
Halloween - 20 anni dopo (Halloween H20: 20 Years Later) (1998), di Steve Miner
Halloween - La resurrezione (Halloween: Resurrection) (2002), di Rick Rosenthal
Halloween - The Beginning (Halloween) (2007), di Rob Zombie
Halloween II (2009), di Rob Zombie
Halloween (2018), di David Gordon Green
Halloween Kills, di David Gordon Green

Musica 
 Halloween – singolo dei Misfits del 1978 
 Halloween – album dei Dead Kennedys del 1982
 Halloween – album di Frank Zappa del 2003

Altro 
 Halloween – nome con cui è conosciuta comunemente la cometa 17P/Holmes.

Pagine correlate 
Halloween II
Helloween (disambigua)

Note